Longchamp kan syfta på:
Longchamp, Côte-d'Or – en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i östra Frankrike
Longchamp, Haute-Marne – en kommun i departementet Haute-Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
Longchamp, Vosges – en kommun i departementet Vosges i regionen Lorraine i nordöstra Frankrike
 Longchamp kapplöpningsbana – en kapplöpningsbana i Bolognerskogen, Frankrike